Sankt Marein ist der Name folgender

Gemeinden:
 Sankt Marein bei Graz, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Marein im Mürztal, Gemeinde in der Steiermark
 Šmarje pri Jelšah, Gemeinde in der Savinjska,  Slowenien (deutsch: St. Marein bei Erlachstein)

Gemeindeteile:
 St. Marein (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 St. Marein (Gemeinde Brunn an der Wild), Katastralgemeinde von Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich
 St. Marein am Pickelbach, Hauptort von Sankt Marein bei Graz, Steiermark 
 Sankt Marein bei Knittelfeld, Ortsteil von Sankt Marein-Feistritz, Steiermark (ehemalige Gemeinde)
 Sankt Marein bei Neumarkt, Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark (ehemalige Gemeinde)

Siehe auch:
 Sankt Marien